Cebanu este un nume de familie din România și Republica Moldova. Printre personalitățile marcante numite astfel se numără:

 Ion Cebanu - politician din Republica Moldova, fost Ministru al Tineretului și Sportului
 Pavel Cebanu (n. 1955) – fost fotbalist, antrenor de fotbal din Republica Moldova, președinte al Federației Moldovenești de Fotbal
 Ilie Cebanu - fotbalist din Republica Moldova, fiul lui Pavel Cebanu

Vezi și 
 Ceban
 Ciobanu
 Maria Ciobanu (dezambiguizare), câteva persoane omonime
 Mircea Ciobanu (dezambiguizare), câteva persoane omonime
 Ciobanu, Constanța
 Râul Ciobanu

 Cioban
 Ciobani
 Ciobănoaia
 Ciobănești
 Ciobănuș
 Ciobăniș
 Ciobanovca (dezambiguizare)

Nume de familie românești
Nume de familie ocupaționale